Javor (deutsch: Ahorn) steht für:

geographische Objekte in Tschechien:

 Javor, Gemeinde im Okres Klatovy
 Javor, Ortsteil von Slapsko, Okres Tábor
 Javor, Ortsteil von Teplice nad Metují, Okres Náchod
 Javor, Ortsteil von Votice, Okres Benešov

 Javor (Riesengebirge), Berg im Riesengebirge
 Javor (Berg), Berg im Lausitzer Gebirge
 Velký Javor, Berg im Böhmerwald; siehe Großer Arber

Familienname:
 Frank A. Javor (1916–2003), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Pál Jávor (1902–1959), ungarischer Schauspieler, Staatstheater Budapest

Siehe auch 
 Jawor, Jauer
 Jávor